Jam může být:

 jam (hlíza) – škrobnatá hlíza ze smldince (Dioscorea)
 jam – jiný název pro batát neboli sladký brambor – škrobnatá hlíza z povijnice batátové (Ipomoea batatas)
 jam – jiný název pro oku – škrobnatá hlíza ze šťavele hlíznatého (Oxalis tuberosa)
 džem – rosolovitá ovocná pomazánka
 jam session – jamování, džemování, improvizace skupiny hudebníků
 jam (pošta) – systém pošty v Mongolské říši
 Jam (pevnost) – pevnost na severu Ruska, ze které vyniklo město Kingisepp
 The Jam – anglická punk rocková skupina
 Jam (televizní adaptace) – televizní adaptace (Graham Linehan)

Externí odkazy